Witold Stefański (zoolog) (1891-1973) – polski parazytolog
 Witold Stefański (filolog) (1953-2013) – polski filolog romanista